Лаутер - топоним и фамилия:

Топоним

Реки 
 Лаутер (приток Блау)
 Лаутер (приток Веттера)
 Лаутер (приток Глана)
 Лаутер (приток Неккара)
 Лаутер (нижний приток Рейна)
 Лаутер (верхний приток Рейна)
 Лаутер (приток Фильса)
 Лаутер (приток Имонта)

Города 
 Лаутер (Верхняя Франкония)
 Лаутер (Саксония)

Фамилия 
 Лаутер, Антс Михкелевич (1894—1973) — эстонский советский актёр, театральный режиссёр, педагог, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии третьей степени.
 Лаутер, Джордж (ум. 1723) — английский пират, действовавший в XVIII веке в Карибском бассейне и Атлантике.
 Лаутер, Иван Карлович (1787—1850) — петербургский архитектор и художник, академик архитектуры.

См. также 
 Лаут
 Лаути
 Лаутен